Cavalli selvaggi – romanzo dello scrittore Cormac McCarthy pubblicato nel 1992, primo romanzo della Trilogia della frontiera
 Cavalli selvaggi – film del 2015 scritto, diretto e interpretato da Robert Duvall
Cavalli selvaggi – cavallo inselvatichito